Шотландська гельська мова — кельтська мова гірських районів Шотландії (Gaelic)
 Шотландська германська мова — шотландська рівнинна мова (Scots)
 Шотландська англійська мова — шотландський варіант (діалект) англійської мови (Scottish English)